

Географія 
 Манасія () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Манасія () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Манасія.
 Манасія () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Чернетешть.
 Манасія () — монастир в Сербії, відомий також як Ресава. Пам'ятка сербської середньовічної культури.

Персоналії 
 Манассія  — старший син Йосипа від єгиптянки Аснат.
 Манасія  — син Єзекії, цар юдейського царства з 696/95 по 642/41 р. до н. е.
 Манассія (Максимович) — український церковно-просвітницький діяч XVIII століття.